TJ Baník Kalinovo (celým názvem: Telovýchovná jednota Baník Kalinovo) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Kalinovo. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kalinovo s kapacitou 2 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1972: I. A trieda  – sk. B
 1974–1975: I. A trieda  – sk. B
 1975–1981: Krajský přebor – sk. Střed
 1981–1983: I. A trieda  – sk. D
 1983–1985: I. trieda  – sk. D
 1985–1987: Divize – sk. Střed „B“
 1987–1993: I. A trieda  – sk. B
 1993–1994: 5. liga  – sk. B
 1994–1996: 4. liga 
 1996–2004: 4. liga  – sk. Jih
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení